Panther - tanque de guerra
 Panther - equipe da IndyCar Series.
 Panther Caruso - personagem fictício da série de video-games Star Fox.

Desambiguação